Stephanocircidae är en familj av loppor. Stephanocircidae ingår i överfamiljen Stephanocircidoidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stephanocircidae 51 arter. 

Stephanocircidae är enda familjen i överfamiljen Stephanocircidoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Stephanocircidae